Изучение языка: Журнал исследований в области изучения языка — рецензируемый академический журнал, публикуемый ежеквартально издательством Wiley-Blackwell от имени Клуба по изучению языка () в Мичиганском университете. Главный редактор — Университет Ника Ника Эллиса в Мичигане .

Изучение языка охватывает исследования «фундаментальных теоретических вопросов в изучении языка, таких как овладение детьми, владением вторым языком и иностранным языком, языковое образование, двуязычие, грамотность, представление языка в уме и мозге, культура, познание, прагматика и межгрупповые отношения». Журнал имеет два ежегодных дополнения, лучшие из языка Learning Series и языка обучения Серия монографий. Он также публикуется в связи с двухгодичной монографией « Серия когнитивных нейронаук Института изучения языка Макса Планка» .

Согласно журналу Citation Reports, в 2011 году журнал имел импакт-фактор 1,218, занимая 26-е место из 161 журнала в категории «Лингвистика» и 42-е из 203 журналов в категории «Образование и образовательные исследования».

Редакционная коллегия 
 Генеральный редактор: Ник С. Эллис
 Редактор журнала: Павел Трофимович
 Ассоциированный редактор журнала: Эмма Марсден
 Ассоциированный редактор журнала: Кара Морган-Шорт
 Ассоциированный редактор журнала: Скотт Кроссли
 Редактор специальных тематических выпусков и редактор журнала: Юдит Кормос
 Потоки в языковой серии обучения редактор и заместитель главного редактора: Лурдес Ортега
 LL Cognitive Neuroscience Series Editor: Гийом Тьерри
 Исполнительный директор: Скотт Джарвис
 Заместитель исполнительного директора: Джефф Коннор-Линтон

См. также 
 Список журналов прикладной лингвистики

Рекомендации

Ссылки 
 

Печатные издания, возникшие в 1948 году
Научные журналы на английском языке